Cereja
Cerejeira
Ginja (cereja-ácida)
Tomate-cereja
Cereja marrasquino

Pessoas
Manuel Gonçalves Cerejeira
Mulher Cereja
William Roberto Cereja

Desambiguação